Een verkeersweg:
 N631 (België)
 N631 (Frankrijk)
 N631 (Nederland), zie Provinciale weg 631
 N-631 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing